Leyden har flera betydelser:
 Leyden – en stad och kommun i den nederländska provinsen Zuid-Holland, se Leiden
 Leyden, Massachusetts – en kommun (town) i Franklin County i delstaten Massachusetts, USA

Personer
 Ernst von Leyden (1832–1910), en tysk läkare
 Lucas van Leyden (1494–1533), en flamländsk konstnär